Igor Rataj, joueur slovaque de hockey sur glace,
 Maciej Rataj, personnalité politique polonaise.